Визет () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Средняя Франкония. Входит в состав района Ансбах. Подчиняется управлению Дентлайн ам Форст.  Население составляет 1415 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 20,65 км². Официальный код  —  09 5 71 223.

Население

Примечания

Ссылки 

Города Баварии